Chandrasena ist der Familienname folgender Personen:

 Gerry Chandrasena (* um 1945), sri-lankischer Badmintonspieler
 Sam Chandrasena (* um 1935), sri-lankischer Badmintonspieler